Masallı bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Masallı (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Masallı (Rayon)